Ras al-Ajn – beduińska wieś położona w Samorządzie Regionu Misgaw, w Dystrykcie Północnym, w Izraelu
 Ras al-Ajn – miasto w regionie Asz-Szawija-Wardigha w Maroku
 Ras al-Ajn – miejscowość w muhafazie Damaszek w Syrii
 Ras al-Ajn – wieś w muhafazie Damaszek w Syrii
 Ras al-Ajn – miasto muhafazie Al-Hasaka w Syrii
 Ras al-Ajn – jednostka administracyjna drugiego rzędu muhafazy Al-Hasaka w Syrii
 Ras al-Ajn – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama
 Ras al-Ajn – miejscowość w Syrii, w muhafazie Idlib
 Ras al-Ajn – jednostka administracyjna trzeciego rzędu dystryktu Ras al-Ajn w muhafazie Al-Hasaka w Syrii